Mitze ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Mitze (1775–1846), Mitglied des Landstandes des Fürstentums Waldeck
 Rudolf Mitze (1889–1977), deutscher Jurist